Mejri ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Mejri (* 1990), tunesischer Boxer
 Salah Mejri (* 1986), tunesischer Basketballspieler